Maria Teresa Parra Almiñana, más conocida como Mayte Parra (Ibi, 15 de octubre de 1966) es una abogada y política valenciana, que fue alcaldesa de Ibi (l'Alcoià) desde 2003 hasta 2013, cuando tuvo que dejar el cargo sitiada por diferentes casos de corrupción, por conocido caso AVE.

Parra se licenció en derecho en la Universidad de Alicante y en Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Militante del Partido Popular (PP), fue diputada en las Corts Valencianes en la VII Legislatura (2007-2011) y en la VIII entró en sustitución de César Augusto Asencio desde el 14 de septiembre de 2011.

En mayo de 2012 protagonizó una trifulca con el diputado de EUPV Ignacio Blanco después de que éste la citara en su intervención parlamentaria a una lista de diputados del PP imputados e investigados por la justicia . Parra le acusó de mentir y calumniar mientras compañeros de su partido le detenían y contenían. 

En diciembre de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibió una querella contra Mayte Parra por corrupción urbanística. fue archivada.